Jane Carr (1909-1957), actrice britannique
 Jane Carr (née en 1950), actrice britannique